Каириру:
 Каириру —  вулканический остров у северо-восточного берега Новой Гвинеи, относится к провинции Восточный Сепик Папуа — Новой Гвинеи.
 Каириру —  пролив между одноименным островом и островом Мушу в Новогвинейском море.
 Каириру —   язык, относится к схаутенской группе североновогвинейской подветви западноокеанийской ветви океанийских языков.